Borup Sogn henviser til flere artikler:
 Borup Sogn (Skovbo Kommune) – et sogn i Skovbo Kommune og i Køge Provsti
 Borup Sogn (Randers Kommune) – et sogn i Randers Kommune og i Randers-Hadsten Provsti